Šutna je krajevno ime v Sloveniji:

 Šutna, naselje v Mestni občini Kranj
 Šutna, naselje Mestni občini Krško
 Šutna, stari predel mesta Kamnika
 Šutna, predel trga Brestanica, Mestna občina Krško

Naselja v Sloveniji